Evolution Festival est un festival italien consacré au metal créé en 2005. Il est organisé par l’agence Loud Session.

Programmation

2005
Le  au stade de Toscolano-Maderno.

Nightwish, Sebastian Bach, Entombed, Lordi, Orphaned Land, Vision Divine, Dark Lunacy, The Vision Bleak, Dark Tranquillity, Panic DHH.

2006
Du 14 au  au stade Toscolano-Maderno.

 : Death SS, Labyrinth, Dark Lunacy, Macbeth, The Famili, Methedras, Urto, Cadaveric Crematorium.
 : Cradle of Filth,  Within Temptation, Dark Tranquillity,  Nile, Destruction, Tristania, Haggard, Korpiklaani, Eldritch, Nightmare, Arthemis.
: Saxon, Death Angel, Moonspell, Amon Amarth, Atheist, Armored Saint, The Gathering, Finntroll, Sadist, Ensiferum, Secret Sphere, Kayser

2007
Le  à Florence :

Sebastian Bach, Virgin Steele, Fates Warning, Sodom, Kamelot, Kataklysm, Nevermore, Behemoth, Cynic, Gory Blister, Kingcrow, Flashback of Anger.

Liens internes 
Toscolano-Maderno
Florence

Liens externes 
site officiel

Festival de heavy metal
Festival de musique en Italie